Die Open du Pays d’Aix 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Mai 2018 in Aix-en-Provence stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Das Finale wurde wegen Regens in der Halle auf Hartplatz gespielt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 117 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Aix-en-Provence